Robert J. Gorlin (1923-2006), Amerikaans hoogleraar geneeskunde
 Syndroom van Gorlin-Goltz, erfelijke aandoening, vernoemd naar Robert J. Gorlin
 Teken van Gorlin, term uit de geneeskunde, vernoemd naar Robert J. Gorlin